David Curtis, jugador de rugbi irlandès
 Dave Curtis (1931), pilot de motocròs anglès